La Escuela de Derecho de la Universidad Emory (Emory University School of Law en idioma inglés, también conocida como Emory Law o ELS) es la escuela de Derecho de la Universidad Emory.

Enlaces externos 
 Sitio oficial (en inglés)

Emory
Universidad Emory